

Biografia 

Sandro De Angelis è un pittore italiano che vive e lavora a Martinsicuro in provincia di Teramo.

Ha iniziato a dipingere nel 1984. Lo studio in cui concepisce le sue opere è quello della casa paterna di Martinsicuro, dove utilizza uno stile Pop Art.

Ha al suo attivo numerosi concorsi, mostre e premi, nonché riconoscimenti nazionali ed internazionali tra cui, il Premio della Critica Internazionale Selezioni Speciali per “L'Expò Art Nice” di Nizza, il Premio Biennale “Grandi Firme dell'Arte Contemporanea” di Portovenere ed il premio “Il De Nittis” di Barletta.

Una sua opera è presente presso il Consolato Italiano di Las Palmas, nelle Isole Canarie e, nel 2007, la Confindustria ha selezionato una sua opera per la realizzazione di manifesti, volantini ed inviti al Convegno dei Giovani Imprenditori abruzzesi, tenutosi a Pescara il 6 dicembre. La stessa opera è stata poi collocata presso la Nuova Pinacoteca di Sulmona.

Riconoscimenti e mostre 

 1991, Collettiva “ Truentum Art “ Martinsicuro;
 1995, Collettiva “ Truentum Art “ Martinsicuro;
 1997, Collettiva Ravenna;
 1999, Collettiva San Benedetto del Tronto;
 2003, Concorso “Quarantennale del Comune di Martinsicuro”;
 2003, 1º Classificato (Premio della Giuria) al “ Gran Premio dell'Adriatico” Riccione;
 2003, Collettiva di Pittura Hotel Park – Val Vibrata;
 2003, Personale Galleria Arte Amabili Martinsicuro;
 2003, Premio Della Critica Internazionale Selezioni Speciali per “ L'Expo' Art Nice “ Nizza – FRANCIA;
 2003, “MEETING Dell'Arte En Plein Air” Patrocinata dal Comune di Sabbioneta, dagli amici mantovani e dall'Accademia Italiana “ Gli Etruschi” dei Vada;
 2003, Selezionato dall'Istituto Culturale Italiano a Stoccolma;
 2003, Selezionato per la Repubblica Slovacca;
 2003, Premio “Fontanelle” Parma;
 2003, Premio Biennale “Grandi Firme dell'Arte Contemporanea” Portovenere;
 2003, Premio “Il De Nittis” Barletta;
 2003, Premio Internazionale d'arte “San Crispino” Porto S.Elpidio;
 2004, Opera presente presso il Consolato Italiano alle Isole delle Gran Canarie - Las Palmas;
 2004, Personale Galleria d'Arte Amabili Martinsicuro;
 2004, Mostra alla “Palazzina Azzurra” Comune Di San Benedetto Del Tronto (AP);
 2004, “PREMIO Città Di Porto Sant'elpidio” (2 Classificato) 
 2004, Personale Porto Sant'elpidio Villa Baruchello;
 2004, Premio Internazionale d'Arte “San Crispino” Porto S.Elpidio;
 2004, Mostra Personale Città di Bratislava;
 2004, Premiato con Targa del Ministero dei Beni Culturali al Premio Internazionale dell'Arte Contemporanea San Crispino;
 2005, Premiato con Targa come "Artista Emergente" al Concorso Internazionale d'Arte San Valentino di Vico del Gargano;
 2005, Personale alla Palazzina Azzurra si San Benedetto del Tronto (AP) su invito del Comune;
 2005, Premio Internazionale d'Arte Comune Di Vernio - Prato;
 2005, Premio Internazionale d'Arte “Culture A Confronto” “Giuseppe De Nittis” Barletta – Minipersonale;
 2005, Arte Fiera Padova – Stand Galleria Castiglione Arte Bologna;
 2005, Biennale Arte Contemporanea Firenze;
 2006, Personale Al Palazzo Dei Servizi e Cultura del Comune Di Montesilvano (PE);
 2006, Personale Hotel Simpaty – Martinsicuro (TE);
 2006, Personale Caffe' Buozzi – San Benedetto Del Tronto (AP);
 2006, Personale Palazzo dei Capitani – Ascoli Piceno
 2007, Concorso Arte Grottammare – Premiato come Artista Emergente più Premio Trofeo con riconoscimento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 2007, Mostra Personale Martinsicuro (TE);
 2008, Un ‘OPERA È Stata utilizzata da Confindustria Regione Abruzzo per la realizzazione di locandine ed Inviti per il Convegno dei Giovani Industriali. L'Opera sarà esposta presso la Nuova Pinacoteca in fase di realizzazione a Sulmona.

Pubblicazioni 
 Catalogo Arte Moderna dal Dopoguerra ad Oggi “Giorgio Mondadori” ( n. 40 uscita dic. 2004 );
 Catalogo Arte Moderna dal Dopoguerra ad Oggi “Giorgio Mondadori” ( n. 41 uscita dic. 2005 );
 Catalogo Arte Moderna dal Dopoguerra ad Oggi “Giorgio Mondadori” ( n. 42 uscita dic. 2006 );
 Catalogo Arte Fiera Padova 2005;
 Catalogo Arte Biennale Firenze 2005/2006;
 Rivista d'Arte Boe';
 Mensile Arte Mondadori (distribuzione in edicola);
 Avanguardie Artistiche 2006
 Catalogo d'Arte il De Mittis “Centro d'Arte della Città“ Barletta 2004;
 Catalogo d'Arte Moderna e Contemporanea “New Art Collection” 2005;
 Rivista d'Arte L'Urlo 2008;
 Mensile L'Indiscreto dicembre 2009.

Collegamenti esterni
Sito web ufficiale: http://www.sandrodeangelis.it